91Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Qualifikation 
  Kuak Seok Choon /  Zamaliah Sidek -  Chan Ya-lin /  Jeng Shwu-zen: 9-15 / 15-10 / 15-12
  Karen Neumann /  Nicole Baldewein -  Patricia Finardi /  Cristina Nakano: 15-0 / 15-0
  Silvia Albrecht /  Santi Wibowo -  Darja Kranjc /  Mateja Slatnar: 15-1 / 15-4
  Sandra Beißel /  Nicole Grether -  Beate Dejaco /  Maria Grazia Italiano: 15-2 / 15-2
  Nadezhda Chervyakova /  Irina Yakusheva -  Sissel Linderoth /  Camilla Wright: 15-11 / 15-9
  Neli Boteva /  Diana Koleva -  Viktoria Evtushenko /  Elena Nozdran: 15-7 / 17-18 / 15-8
  Chung Jae-hee /  Park Soo-yun -  Peggy Mampaey /  Heidi Vranken: 15-4 / 15-0
  Elinor Middlemiss /  Jennifer Williamson -  Aisha Akram /  Zarina Jamal: 15-1 / 15-1
  Brenda Beenhakker /  Carolien Glebbeek -  Vigdís Ásgeirsdóttir /  Elsa Nielsen: 15-6 / 15-4
  Natalja Esipenko /  Irina Koloskova -  Stephanie Wo /  Kathy Zimmerman: 15-7 / 15-6
  Irina Gritsenko /  Ludmila Okuneva -  Ursa Jovan /  Maja Pohar: 15-12 / 12-15 / 15-6
  Elena Rybkina /  Marina Yakusheva -  Catrine Bengtsson /  Christine Magnusson: 15-17 / 15-9 / 15-8
  Seema Bafna /  Sindhu Gulati -  Olamide Toyin Adebayo /  Obiageli Olorunsola: 15-1 / 15-0
  Nichola Beck /  Joanne Davies -  Dorota Borek /  Katarzyna Krasowska: 15-7 / 15-8
  Ko Hsin-lin /  Lee Ming-hwa -  Chan Oi Ni /  Ng Ching: w.o.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5EA93ACA-DA23-411C-884A-BAF62783F0F4

1995 Damendoppel
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995/Damendoppel
Weltmeisterschaft 1995